Glitch, de algemene betekenis van het woord
Glitch (muziek), een specifieke elektronische muziekstijl
Glitch (beeldende kunst), een stroming in de beeldende kunst
Glitch (computerspel uit 2011), een voormalig computerspel